Andrzej Kijowski (1945–2005) – prawnik, sędzia Sądu Najwyższego.
 Andrzej Kijowski (1928–1985) – eseista i krytyk, scenarzysta.
 Andrzej Tadeusz Kijowski (ur. 1954) – polski teatrolog, krytyk literacki i teatralny, poeta i publicysta
 Andrzej Kijowski (ur. 1954) – polski trener strzelectwa sportowego